Franz Sedlacek – calciatore austriaco
Franz Sedlacek – pittore austriaco